Обре́жа ():

Персоналии 
 Обрежа, Григоре (1967—2016) — румынский гребец-каноист.
 Обрежа, Дмитрий Константинович (род. 1985) — российский хоккеист.

Топонимы 
 Старая Обрежа — село в Фалештском районе Молдавии.
 Новая Обрежа — село в Фалештском районе Молдавии.